Anže Ropret, slovenski hokejist in mladi reprezentant; * 23. november 1989, Ljubljana.

Anže Ropret je slovenski hokejist, ki igra na položaju napadalca za moštvo HDD Tilia Olimpija.

Ropret je produkt Olimpijine hokejske šole. Pri HK Olimpiji in njenih hčerinskih ekipah igra že celo kariero razen sezone 2007/08, ko je v Kanadi igral za moštvo Val-d'Or Foreurs v mladinski ligi QMJHL. Tam je v celi sezoni odigral 58 tekem in dosegel 12 točk. Pred tem je za različne selekcije HK Olimpija igral po okoli 10 do 15 tekem na sezono. Od sezone 2008/09 redno igra za prvo ekipo HDD Tilia Olimpija, ki igra v Avstrijski hokejski ligi. 

Ropret je tudi slovenski mladinski reprezentant. Državne barve je zastopal na dveh svetovnih prvenstvih U18 in treh svetovnih mladinskih prvenstvih. V članski reprezentanci je debitiral novembra 2012 na prijateljskem turnirju v Hali Tivoli.

Pregled kariere

|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 15
| 4
| 3
| 7
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 10
| 6
| 8
| 14
|
| 32
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 14
| 2
| 0
| 2
| +1
| 8
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 12
| 5
| 3
| 8
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 07
|
| 5
| 4
| 0
| 4
| -5
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +4
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Val-d'Or Foreurs
| QMJHL
| 07/08
|
| 53
| 4
| 8
| 12
| -15
| 14
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -6
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 48
| 2
| 1
| 3
| -8
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 17
| 13
| 15
| 28
|
| 12
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +1
| '''10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 43
| 2
| 4
| 6
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 41
| 4
| 11
| 15
|
| 4
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 27
| 6
| 5
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 312
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 132
| bgcolor="#7FFF00" | -22
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti Val d'Or Foreurs
Ljubljanski športniki